Jordbävningen i Pichilemu kan avse:

 Jordbävningen i Pichilemu 2010
 Jordbävningen i Pichilemu 1985